Йохиллерит () — редкий минерал, арсенат магния-меди-натрия. Назван в честь немецкого минералога Йоханнеса Эрика Хиллера.

Свойства 
Йохиллерит — фиолетовый минерал со стеклянным блеском. Имеет твердость по шкале Мооса — 3. Встречается в виде радиальных агрегатов в зонах окисления месторождений полиметаллических сульфидов, в ассоциации с халколитом, теннантитом и др. Йохиллерит открыт в 1980 году в Намибии.

Название на других языках 
 ;
 ;
 .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Йохиллерит в GeoWiki
 Johillerite — Mineralogy Database
 Johillerite Mineral Data

Минералы по алфавиту
Арсенаты (минералы)
Минералы магния